Судува () может означать:

 «Судавия» — исторический регион Европы.
 «Судува» — литовский футбольный клуб.
 «Судува» — футбольный стадион в литовском городе Мариямполе.